Selon le contexte cellulaire fait référence à :
 Un téléphone cellulaire synonyme de téléphone mobile.
 Au réseau cellulaire ou réseau de téléphonie mobile.
 Cellulaire, en biologie, voir cellule (biologie).
 Un roman de Stephen King : Cellulaire.